De Primera División 1997/98 was de 67e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 30 augustus 1997 en eindigde op 16 mei 1998. FC Barcelona won het kampioenschap onder de nieuwe trainer Louis van Gaal.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Oviedo handhaafde zich na het spelen van degradatiewedstrijden, SD Compostela degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1997/98